Il doppio maschile  del torneo di tennis Sydney International 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Daniel Nestor 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)

 Jacco Eltingh /  Daniel Nestor (finale)
 Piet Norval /  Leander Paes (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 1998
ATP Tour 1998